Stützenau steht für:
 Schützenau (Eitorf), ehemaliger Ortsteil von Eitorf, jetzt zugehörig zur Gemeinde Bach (Eitorf) im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland 
 Schützenau, Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945:  Strzelniki im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen